Gussew steht für:
 Gussew, ehemals Gumbinnen, Stadt in der russischen Exklave Oblast Kaliningrad
 Rajon Gussew, russischer Landkreis, seit 2013 Stadtkreis

Gussew ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wladimirowitsch Gussew (1947–2020), russischer Eishockeyspieler
 Artjom Jakowlewitsch Gussew (* 1982), russischer Biathlet
 Dmitri Nikolajewitsch Gussew (1894–1957), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Eduard Nikolajewitsch Gussew (1936–2016), russischer Radsportler 
 Fjodor Tarassowitsch Gussew (1905–1987), sowjetischer Diplomat
 Matwei Matwejewitsch Gussew (1826–1866), russischer Astrophysiker
 Nikita Andrejewitsch Gussew (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Oleg Wladimirowitsch Gussew (* 1996), russischer Kanute 
 Rolan Alexandrowitsch Gussew (* 1977), russischer Fußballspieler

 Viktor Michailowitsch Gussew (1909–1944), sowjetischer Lyriker und Dramatiker
 Wladimir Nikolajewitsch Gussew (* 1982), russischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Gussev (Begriffsklärung)
 Gusev (Begriffsklärung)

ru:Гусев